Битка код Магида је историјски догађај који може да се односи на:

 Битка код Мегида (1469. п. н. е.), битка између древних Египћана и Хананнејаца;
 Битка код Мегида (609. п. н. е.), битка између древних Египћана и Јудејаца;
 Битка код Мегида (1918), битка из Првог светског рата